Blessing in Disguise jest nazwą co najmniej 3 różnych nagrań:

 Blessing in Disguise – album z 1989 amerykańskiej grupy heavy metal Metal Church
 Blessing in Disguise – album z 1994 angielskiej grupy rocka progresywnego Annie Haslam znanej jako Annie Haslam's Renaissance
 Blessing in Disguise – album z 2003 norweskiej grupy metalowej Green Carnation